Барса́ново — деревня в Опочецком районе Псковской области России.

Входит в состав Варыгинской волости.

География 
Расположена в 6 км к западу от города Опочка на берегу реки Исса. Деревня разделена на две части.

Население 

Численность населения по состоянию на начало 2001 года составляла 167 человек.

Примечания 

Населённые пункты Опочецкого района